Arcturus: csillag
 Arcturus: norvég avantgarde metal zenekar